Я́неда () — деревня в волости Тапа уезда Ляэне-Вирумаа, Эстония.

География 
Расположена на севере Эстонии, в среднем течении реки Янийыги, на территории природного парка Кырвемаа. Через деревню проходит железная дорога Таллин—Тапа и шоссе Пийбе. Расстояние до Таллина по шоссе — 54 километра, до волостного центра — города Тапа — около 15 километров. Высота над уровнем моря — 82 метра.

В центре Янеда находятся три озера, самое большое из которых — живописное озеро Алликаярв с извилистой береговой линией (площадь 3,2 гектара). Возле бывшей мельницы находится плотинное озеро площадью 2 гектара, рядом с бывшим зданием совхоза-техникума — искусственное озеро размером 0,4 гектара.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 353 человека, из них 338 (95,8 %) — эстонцы.

Численность населения деревни Янеда:

История 
В письменных источниках деревня впервые упомянута в 1353 году (Gendele). В 1732 году упоминается как Jenneda.

Первые сведения о мызе на землях нынешней деревни Янеда относятся к 1510 году. Нынешнее главное здание мызы (господский дом) в югенд-стиле было построено в 1915 году (с 1998 года охраняется государством как памятник культуры). После национализации мызы, в 1921 году, сюда была переведена открывшаяся в 1918 году в Таллине Северо-Эстонская средняя сельскохозяйственная школа, старейшее средне-специальное учебное заведение Эстонии.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Эстляндская губерния, деревня Янеда обозначена как Iендель.

В августе 1934 года в деревне Янеда, на озере Калиярве, отдыхал знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, который приехал в гости к переводчице своих произведений на итальянский и французский языки Марии Закревской-Бенкендорф. Она была супругой владельца мызы Янеда Иоганна фон Бенкендорфа; в молодости работала в Италии личным секретарём Максима Горького.

Старая деревня Янеда располагалась к югу от железнодорожной станции. В 1950-х годах её поля отошли совхозу-техникуму, и число жителей деревни сократилось. Вокруг железнодорожной станции сформировался посёлок Янеда. В 1975 году по проекту  возле главного здания мызы было завершено строительство нового учебного здания техникума с красивейшей архитектурой и через 3 года — его общежития. В 1977 году, в период кампании по укрупнению деревень, все рядом расположенные населённые пункты — деревня, посёлок, селение у Таллинской дороги и поселение совхоза-техникума — были объединены в единую деревню Янеда. В 1985 году в деревне была построена школа-детсад (архитектор Майе Пеньям).

Инфраструктура 
В деревне есть основная школа-детсад (в 2002/2003 учебном году — 91 ученик, в 2009/2010 — 67), амбулатория, магазин, почтовый пункт (работает 4 дня в неделю по 2 часа), гостевой дом на 120 мест со спа-центром. В бывшей мызной конюшне работает известная в Эстонии своими культурными мероприятиями корчма “Musta Täku Tall” (строение внесено в Государственный регистр памятников культуры Эстонии). По территории мызного комплекса можно гулять в любое время года, в главном здании мызы проводятся экскурсии с гидом по предварительному заказу.

В деревне есть центральное водоснабжение и канализация. Отопление многоквартирных домов, коммерческих и муниципальных учреждений осуществляется посредством локальных котельных.

Программа защиты эстонской архитектуры 20-ого столетия 
По инициативе Министерства культуры Эстонии, Департамента охраны памятников старины, Эстонской академии художеств и Музея архитектуры Эстонии в период с 2008 по 2013 год в рамках «Программы защиты эстонской архитектуры 20-ого столетия» была составлена база данных самых ценных архитектурных произведений Эстонии XX века. В ней содержится информация о зданиях и сооружениях, построенных в 1870—1991 годы, которые предложено рассматривать как часть архитектурного наследия Эстонии и исходя из этого или охранять на государственном уровне, или взять на учёт. В этой базе данных есть объекты, расположенные в деревне Янеда:

 совхоз-техникум, здание используется, находится в хорошем состоянии. До 2018 года в нём размещался Инфоцентр сельского хозяйства, который затем стал структурным подразделением другого государственного учреждения — ;
 общежитие совхоза-техникума, используется в качестве гостевого дома, находится в хорошем состоянии;
 железнодорожный вокзал Янеда, используется, состояние плохое.

Галерея

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Ляэне-Вирумаа